Барбери́ () — многозначный термин.

Название нескольких коммун во Франции 
 Барбери — в департаменте Кальвадос.
 Барбери — в департаменте Уаза.

Фамилии 
 Барбери, Джиллиан (род. 1966) — канадская актриса, журналистка и телеведущая.
 Барбери, Мюриель (Muriel Barbery, род. 1969) — французская писательница.